Wyniki Grand Prix Kanady na Circuit Gilles Villeneuve 15 czerwca 2003.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Kanada
2003
2003 w Kanadzie